Le water basket-ball est un sport collectif aquatique dérivé du basket-ball et du water-polo. L'objectif est d'inscrire des points en faisant passer la balle dans un panier flottant.

Variante 'Nantaise'

Une variante populaire du WaterBasket est dite 'à la Nantaise'. 
Dans lignée du Basket 3x3 cette variante a vu le jour en 2017.

Le match se joue en 2 manches gagnantes. 

Une  manche se termine dans l'un des cas suivant :
 une équipe arrive à 10 points.

 le chronomètre affiche 10 minutes 

En cas d'égalité au bout de 10 minutes, la prochaine équipe à marquer remporte la manche ('panier en or').

Terrain 
Sous sa forme nantaise le Water basket se joue sur un terrain de 4x4m.
Un panier est disposé de chaque côté du terrain, à une hauteur de 60cm et muni d'une planche.

Règles 
Lorsqu'un joueur reçoit le ballon il lui est interdit de se déplacer. Il doit rester sur l'axe vertical où il a récupéré le ballon.

Le porteur du ballon ne peut se faire une passe à lui-même. Autrement dit, il ne peut lancer le ballon dans une direction et aller la récupérer lui-même.

NB : les règles restent à ce jour en évolution permanente mais en cas de doute fiez-vous à ce célèbre arbitre/joueur de WaterBasket qu'est Théo Lataste. 
Il dira un jour : « On peut faire ce qu'on veut tant que c'est pas trop abusé »

Notes et références

Articles connexes 
 Basket-ball
 Water-polo

Sport collectif
Sport de ballon
Sport dérivé du basket-ball